Garrn ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Garrn (1888–1964), deutscher Fußballspieler
 Toni Garrn (* 1992), deutsches Fotomodell